аль-Марварруди (Марваррузи, Маррузи, Мерверуди) () — нисба, указывающая на происхождение из средневекового города Мерверруд в Хорасане.
 Семейство астрономов Марварруди:
 Халид аль-Марварруди (первая половина IX века) — астроном, отец Мухаммада аль-Марварруди.
 Мухаммад аль-Марварруди (IX век) — астроном, сын Халида аль-Марварруди и отец Умара аль-Марварруди.
 Умар аль-Марварруди — астроном, сын Мухаммада аль-Марварруди.
 Абу Бакр аль-Маррузи (IX век) — багдадский хадисовед и факих ханбалитского мазхаба.
 Абу Хамид аль-Марваррузи (ум. 973) — шафиитский правовед, учитель Абу Хайяна ат-Таухиди.
 Абу Исхак Ибрахим аль-Марварруди (1061—1139) — хадисовед, ученик Абу-ль-Музаффара ас-Самани, воспитатель Абу Сада ас-Самани.
 Фахр ад-дин Мубаракшах Марварруди (XIII век) — персидский историк.